Кір — інфекційна хвороба
 Кір — назва групи природних бітумів (мальти, асфальти, асфальтити).
 Кір — коктейль

Прізвище 
 Удо Кір (; 14 жовтня 1944) — німецький актор.

Географія 
 Кір — річка у північній Албанії.

Див. також 
 Кир:
 Кир Великий — цар персів
 Кир I Аншанський — цар Аншану
 Кир — чоловіче ім'я